Sars kan som auktorsförkortning betyda:

 Michael Sars (1805–1869)
 Georg Ossian Sars (1837–1927)

Robotskapade auktorsförkortningar